Мазаново — топоним, название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мазаново — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Мазаново — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Мазаново — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 1990-е годы.

Россия 
 Мазаново — село в Мазановском районе Амурской области.